Para otros usos de Alberto I véase Alberto I (desambiguación).

Alberto I de Bélgica (Albert Léopold Clément Marie Meinrad; Bruselas, 8 de abril de 1875-Namur, 17 de febrero de 1934), fue el tercer rey de los belgas desde la muerte de su tío, Leopoldo II, en diciembre de 1909, hasta su deceso en 1934.

Su abuelo, Leopoldo I, había sido el primer rey de los belgas, y su tía Carlota, la emperatriz de México. Jefe supremo del ejército belga, tomó el control personalmente de las tropas de su país al estallar la Primera Guerra Mundial y llegó a estar al frente de las operaciones en la batalla del Yser que tuvo lugar entre el 16 y el 31 de octubre de 1914.

 Biografía 
Hijo de Felipe de Bélgica y de María de Hohenzollern-Sigmaringen. Por vía paterna, era nieto de Leopoldo I, primer rey de Bélgica, y sobrino de la emperatriz Carlota de México.  

 Matrimonio e hijos 
Se casó el 2 de octubre de 1900 con la duquesa Isabel Gabriela de Baviera (1876-1965), hija de Carlos Teodoro de Baviera, y de su esposa María José de Braganza, infanta de Portugal. De este matrimonio, nacieron tres hijos:
 Leopoldo Felipe Carlos Alberto Meinrado Humberto María Miguel, duque de Brabante y príncipe de Bélgica, que fue el cuarto rey de Bélgica con el nombre de Leopoldo III, nació el 3 de noviembre de 1901, y murió en Woluwe-Saint-Lambert el 25 de septiembre de 1983. 

 Carlos Teodoro Enrique Antonio Meinrado, conde de Flandes, príncipe de Bélgica, regente de Bélgica, nació en Bruselas el 10 de octubre de 1903, y murió en Ostende el 1 de junio de 1983. 

 María José Carlota Sofía Amelia Enriqueta Gabriela, princesa de Bélgica, nació en Ostende el 4 de agosto de 1906. Contrajo matrimonio en Roma, el 8 de enero de 1930 con el príncipe Humberto Nicolás Tomasso Giovanni Maria, príncipe de Piamonte, que nació el 15 de septiembre de 1904, y murió el 18 de marzo de 1983 en Ginebra, Suiza. Él llegó a ser el rey Humberto II de Italia el 9 de mayo de 1946. María José murió el 27 de enero de 2001.

 Reinado 

Con la muerte de su hermano mayor, el príncipe Balduino en 1891 (soltero de 22 años), Alberto pasó a ser el tercero en la línea directa de sucesión al trono, convirtiéndose en Conde de Flandes (título del heredero al trono belga) tras la muerte de su padre en 1905. Al morir sin descendencia su tío, el rey Leopoldo II en 1909, Alberto lo sucedió en el trono. 

De carácter reservado, sentía una gran pasión por la vida al aire libre, por los ejercicios físicos, la equitación, el montañismo y el alpinismo (al que se dedicaba de incógnito por Europa). Se interesaba por las ciencias naturales y eran un gran lector de todo tipo de libros. 

 Primera Guerra Mundial 
Al principio de la Primera Guerra Mundial el 1 de agosto de 1914, el rey Alberto recibió un ultimátum del Imperio Alemán exigiendo permitir el tránsito a tropas alemanas utilizando el territorio de Bélgica como un "camino hacia el frente" de Francia, respondiendo Alberto I “¡Regla primera de una nación, no a un camino!”, en tanto semejante concesión implicaba romper la neutralidad del país. Ante la negativa, Alemania invadió Bélgica el 2 de agosto y al día siguiente este hecho precipitó que Gran Bretaña declarase la guerra a Alemania en la noche del 3 de agosto, en tanto el gobierno británico era garante de la independencia belga y su neutralidad por el tratado de 1839. 

El pequeño ejército belga resistió al avance alemán y lo sostuvo el tiempo suficiente para que Gran Bretaña y Francia se prepararan para la batalla del Marne (del 6 al 9 de septiembre de 1914). El rey Alberto siguió al frente del ejército en la batalla del Yser participando como jefe oficial de las tropas durante los cuatro años de hostilidades, y pasando la mayor parte de ese tiempo en la línea del frente, pese a que las tropas belgas eran mucho más reducidas que las de sus aliados de la Entente y al final de la guerra logró dirigir operaciones nuevamente dentro de su propio territorio. Alberto entró en Bruselas como un héroe en noviembre de 1918, ganando el apodo de "Rey Soldado".

Después de la guerra mundial, en 1920, Alberto I cambió el apellido de la familia “Sajonia Coburgo Gotha” por “De Bélgica''” y renunció a sus títulos del extinto reino alemán de Sajonia debido al fuerte sentimiento antialemán entre su población, gesto parecido al que había hecho Jorge V en 1917 al cambiar sus apellidos alemanes por el británico "de Windsor". Durante los años siguientes el monarca gozó de alta popularidad en su patria, participó en expediciones de montañismo por Europa, promovió el sufragio universal en Bélgica, e inclusive visitó oficialmente los Estados Unidos, a la par que pedía evitar imponer condiciones severas que afecten a la población civil de la Alemania derrotada.

En 1935, el prominente autor belga Emile Cammaerts publicó una biografía extensamente aclamada de rey Alberto I.

Muerte 
Murió a consecuencia de las lesiones sufridas en una caída mientras escalaba una montaña en Marche-les-Dames, las Ardenas, (Bélgica) en 1934. Le sucedió su hijo Leopoldo III. Fue enterrado en el panteón real de la iglesia de Laeken (Bruselas).

Condecoraciones 
  (Rama austríaca)

Ancestros

Véase también 
 Rey de los belgas

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha en la NNDB
 Archivio Alberto I de Bélgica, Museo real de África central

Gobernantes durante la Primera Guerra Mundial
Reyes de Bélgica
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Estanislao
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Jorge
Católicos de Bélgica
Fallecidos por montañismo
Orden del León Blanco
Orden Carlos Manuel de Céspedes
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis
Sepultados en la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken
Doctores honoris causa de la Universidad Católica de América
Candidatos al Premio Nobel de la Paz
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Mariscales de campo de Reino Unido
Coroneles honorarios del Ejército Español
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Bruselas
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Personas que dan nombre a un asteroide